Gottschaldt ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt Gottschaldt (1902–1991), deutscher Psychologe
 Matthias Gottschaldt (1939–1998), deutscher Neurologe und Gründer der Oberbergkliniken

Siehe auch:
 Gottschald